Ручкино — название населённых пунктов в России:

 Ручкино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Ручкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.